William Logan (1776–1822), sénateur du Kentucky.
 William Edmond Logan (1798-1875), géologue canadien.
 William Logan (1907-1955), patineur de vitesse canadien.